HNS može značiti:

 Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati, politička stranka u Hrvatskoj;
 Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine, krovna organizacija hrvatskih političkih stranaka u BiH;
 Hrvatski narodni savez, hrvatska politička stranka u Vojvodini u Srbiji;
 Hrvatski narodni savez Bosne i Hercegovine, bivša hrvatska politička stranka u BiH;
 Hrvatski nogometni savez, krovna nogometna organizacija u Hrvatskoj.

Kratice